

Варгаші — селище міського типу, Варгашинський район, Курганська область
 Варгаші — село, Варгашинський район, Курганська область